El mercader de Venecia – film per la televisione del 1967 diretto da Mirjam Himberg
 El mercader de Venecia – film per la televisione del 1981 diretto da Alberto González Vergel

Pagine correlate 
Il mercante di Venezia (disambigua)